Kulm est un nom propre qui peut désigner notamment :
 Kulm : le nom allemand de la ville polonaise de Chełmno ; voir aussi les autres acceptions de Chełmno ;
 Kulm, le nom allemand de la ville de Chlumec, aujourd'hui en République tchèque, où eut lieu la bataille de Kulm en 1813 ;
 Kulm un tremplin de vol à ski en Autriche ;
 Kulm, ville du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Kulm est le nom d'une montagne en Styrie en Autriche.
 Rigi Kulm, le point culminant du massif du Rigi, dans le canton de Schwyz, près de Lucerne, en Suisse.

Homonymie de toponyme